Vĩnh Hưng (doorverwijspagina)
 Vĩnh Hùng
 Vinh Hưng